Verseilles ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Marne:

Verseilles-le-Bas
Verseilles-le-Haut

Siehe auch:
Versailles (Begriffsklärung)